Die Přebor republiky 1953 war die 23. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 10. Mai 1953 und endete am 29. Oktober 1953.

Meister wurde ÚDA Prag.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison einmal gegeneinander. Somit bestritt jede Mannschaft 13 Spiele. Die vier letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
Die Zusammensetzung der Liga wurde vom staatlichen Komitee für Leibeserziehung und Sport in Absprache mit den zuständigen freiwilligen Sportorganisationen (DSO) durch eine Umstrukturierung festgelegt, unabhängig von der Platzierung der letzten Saison. So kamen vier neue Vereine in die Liga, nämlich drei neu gebildete Mannschaften der Streitkräfte (Tankista Prag, Červená Hviezda Bratislava, Křídla vlasti Olmütz) und Slovan ÚNV Bratislava. Dynamo ČSD Košice, das 1952 den zwölften Platz belegte und absteigen sollte, blieb unter dem Namen Lokomotivá Košice in der Liga.

Ingstav Teplice, Kovosmalt Trnava, Slovena Žilina und Vítkovické železárny mussten Platz für die neuen Teams machen. Durch die Umstrukturierung wurde auch der Name der meisten Klubs geändert. Sie erhielten den Zusatz DSO (Dobrovolná Sportovní Organizace) = freiwillige Sportorganisation.

 ZSJ Sparta ČKD Sokolovo Prag  Spartak Sokolovo Prag
 ATK Prag  ÚDA Prag
 ZSJ OKD Ostrava  Baník Ostrava
 ZSJ Svit Podvesná Gottwaldov  Jiskra Gottwaldov
 ZSJ Dynamo ČSD Košice  Lokomotivá Košice
 ZSJ SONP Kladno  Baník Kladno
 ZSJ ČSSZ Dukla Prešov  Tatran Prešov
 Sokol NV Bratislava  Slovan ÚNV Bratislava

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1953
Fußballsaison 1953